Но́лан Ти́ссен (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции первого.

С 2016 вошёл в состав персонала Ассоциации кёрлинга Канады сначала как консультант, затем занялся тренерской работой.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (, , ), серебро ().
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2008), бронза (2010).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2011, 2015, 2016), серебро (2008).
 Зимние Универсиады: золото (2003).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Окончил университет Манитобы.

Работает частнопрактикующим бухгалтером ().

Женат. Жена — Кристин Синклер (, не имеет отношения к своей полной тёзке, канадской футболистке). У них трое детей: сын Тейлор (, род. 1997), дочь Тайра (, род. 2003), сын Мейсон (, род. 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «команды Кюи» (Team Koe)
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Nolan Thiessen»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Манитобского университета